La Coupe des vainqueurs de Coupes est le nom de plusieurs compétitions inter-clubs mettant aux prises les vainqueurs des coupes nationales.

Parmi celles-ci on trouve :

Europe 
 Basket-ball : Coupe Saporta de basket-ball
 Football : Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football (1961-1999)
 Handball :
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe masculine de handball (1976-2012)
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe féminine de handball (1976-2016)
 Volley-ball :
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de volley-ball (1973-2001 ; devenue Coupe de la CEV)
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de volley-ball féminin (1973-2001 ; devenue Coupe de la CEV)

Afrique 
 Football : Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe de football (1975-2003)
 Handball :
 Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe masculine de handball
 Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe féminine de handball
 Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe masculine de handball

Compétition sportive